Kamnitzer ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Kamnitzer (1890–1959), deutscher Jurist und Senator für Finanzen in der Freien Stadt Danzig (1928–1931)
 Ernst Kamnitzer (1885–1946), deutscher Dramatiker und Jurist
 Heinz Kamnitzer (1917–2001), deutscher Schriftsteller, Präsident des PEN der DDR (1970–1989)
 Joel Kamnitzer (* um 1978), kanadischer Mathematiker
 Peter Kamnitzer (1922–2016), US-amerikanischer Bratschist und Hochschullehrer